Bevern (Nedersaksen), een Duitse gemeente in Nedersaksen
 Bevern (Holstein), een Duitse gemeente in Sleeswijk-Holstein

Zie ook 
 Beveren